Инсталля́ция ():

 Инсталляция (искусство) — форма современного искусства, пространственная композиция, созданная из различных элементов и являющая собой художественное целое.
 Инсталляция — процесс установки программного обеспечения на компьютер конечного пользователя.
 Инсталляция - масонский ритуал введения в должность офицеров ложи.